In 2020 werd het 106de Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 21 januari tot 31 augustus en werd georganiseerd door de FMF. Vanwege de coronacrisis in Brazilië werd de competitie na 15 maart stilgelegd en weer hervat op 26 juli zonder toegelaten publiek in de stadions. Atlético werd kampioen.

Format
Het format verschilde van het vorige seizoen toen de top acht zicht plaatste voor de tweede fase. Dit jaar speelde alle clubs één keer tegen elkaar en kwalificeerde enkel de top vier zich voor de tweede fase. De plaatsen vijf tot acht speelden wel nog een tweede toernooi, de Troféu Inconfidência. De twee laatste clubs in de stand degradeerden. 

Oorspronkelijk zou de Troféu Inconfidência op dezelfde manier gespeeld worden als de tweede fase van de clubs die om de titel streden met uit- en thuiswedstrijden, maar vanwege de coronapandemie besloot de FMF de regels te wijzigen en slechts één wedstrijd te laten spelen. De winnaar van de competitie mocht de nieuwe competitie spelen, de Recopa do Interior, tenzij dit een team uit de hoofdstad was. Daarin nam de club het op tegen het best geplaatste team uit de competitie, die ook niet uit de hoofdstad kwam.

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Troféu Inconfidência
In geval van gelijkspel werden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. De finale werd niet gespeeld omdat spelers van Cruzeiro besmet waren met het coronavirus. Een nieuwe datum zoeken werd moeilijk vanwege de verplichtingen van Cruzeiro in de nationale competities die inmiddels ook begonnen waren. Uberlândia werd tot kampioen uitgeroepen.

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro